PAL - Person Affected by Leprosy, de politiek correcte naam voor "leprapatiënt", wordt gebruikt in officiële documenten omdat het Engelse leper en het Nederlandse leproos gevoelsmatig een neerbuigend karakter heeft gekregen.
Persoonlijk Assistent van de Leraar
Phase Alternating Line - (Duitse) standaard voor analoge kleurentelevisie
PrijsAvond Leuven, een christelijke jongerenorganisatie
Progressieve Aktie Leeuwarden, een lokale politieke partij
PAL-regio, regio waarin bepaalde computergames worden uitgebracht
Philippine Airlines, een Filipijnse luchtvaartmaatschappij (ICAO-code PAL)
PAL (band), een Amerikaans vrouwentrio uit de jaren 1985-1988
 Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee

Zie ook 
 Pal (doorverwijspagina)